Comunas francesas
Saint-Michel-de-Montjoie — na Mancha, Baixa-Normandia
Montjoie-Saint-Martin — na Baixa-Normandia
Montjoie-le-Château — no Franco-Condado
Montjoie-en-Couserans — em Midi-Pirenéus
Les Contamines-Montjoie — Alta Saboia, Ródano-Alpes

Outros usos
Vale Montjoie — na Alta Saboia, França
Monschau — cidade do vale do Rur que já se chamou Montjoie, Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha

Desambiguações de topônimos